Il nome Giovanni Lapi può riferirsi a due diverse persone:

Giovanni Lapi, religioso e botanico italiano
Giovanni Lapi, politico italiano ed ex sindaco di Palermo